Benjamin Watson peut faire référence à :

 Benjamin Seth Watson (1980-), joueur américain de football américain ;
 Benjamin Watson (1985-), footballeur anglais;
  (1997-), pilote de motocross britannique.